Jang Vej (1963) kínai repülőgép-tervező
 Jang Vej (1979) olimpiai bajnok kínai tollaslabdázónő
 Jang Vej (1980) háromszoros olimpiai bajnok kínai tornász
 Jangvej, kínai cirkáló a Csing-dinasztia késői korszakában